Lamentation, auch lateinisch Lamentatio, steht für:

 Klagelied
 Lamento

Siehe auch:
 Klagelieder Jeremias (Lamentationes)